L'expression campagne de Serbie renvoie à trois campagnes se déroulant sur le territoire serbe au cours de la Première Guerre mondiale.

 La campagne de 1914 est marquée par un lourd échec austro-hongrois.
 La campagne de 1915, lourde défaite des Alliés dans les Balkans, entraîne la partition du royaume et son occupation par la double monarchie et la Bulgarie.
 La campagne de 1918, vaste guerre de mouvement consécutive à la défection bulgare, est l'occasion de la libération du pays par les troupes franco-serbes. 

Histoire de la Serbie
Première Guerre mondiale